

Musica
 Built to Last – gruppo musicale
 Built to Last – album dei Grateful Dead del 1989
 Built to Last – album dei Sick of It All del 1997
 Built to Last – album di Akrobatik del 2014
 Built to Last – album degli HammerFall del 2016

Televisione
 Built to Last – sitcom statunitense del 1997